Гороховатка (), село, 
Бугаевский сельский совет,
Изюмский район,
Харьковская область.

Село Гороховатка ликвидировано в ? году.

Географическое положение 
Село Гороховатка находится между селом Россоховатое (2,5 км) и селом Федоровка (Шевченковский район), в верховьях балки Вершина.
В селе есть небольшой пруд.

Экономика 
 Птице-товарная и свино-товарная фермы.

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области